La 1. Division 1980 è stata la 67ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del KB, al suo quindicesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Hans Aabech del KB con 19 reti.

Classifica finale 

(*) Squadre neopromosse

Verdetti 
 KB Campione di Danimarca 1980.
 KB ammesso alla Coppa dei Campioni 1981-1982.
 Næstved IF ammesso alla Coppa UEFA 1981-1982.
 Fremad Amager, BK Frem e Aalborg BK retrocesse.

Collegamenti esterni 
 
 

Campionato danese di calcio
Calcio nel 1980